Гаревая — название населённых пунктов и рек:

Россия

Населённые пункты 
 Гаревая — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Гаревая — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Гаревая — деревня в составе города Чайковский Пермского края.
 Гаревая — посёлок в составе города Краснотурьинск Свердловской области.

Реки 
 Гаревая (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Гаревая (приток Карзы) — река в Томской области.
 Гаревая (приток Малиновки) — река в Томской области.
 Гаревая (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
 Гаревая (приток Черной) — река в бассейне Енисея.